Вместе:

Фильмы 
 «Вместе» — фильм Лоренцы Маццетти, 1956 год.
 «Вместе» — фильм Шона Каннингема, 1971 год.
 «Вместе» () — кинокомедия, Швеция — Дания — Италия, 2000 год. Режиссёр — Лукас Мудиссон.
 «Вместе» () — драма, Китай — Южная Корея, 2002 год. Режиссёр — Чэнь Кайгэ.
 «Вместе» () — художественный фильм, Норвегия. Режиссёр — Матиас Арманд Йордаль ().
 «Вместе» — фильм Егора Грамматикова.

В искусстве 
 «Вместе» — скульптурная композиция в Дубае.
 «Вместе» — скульптурная композиция в Хельсинки.

В культуре 
 '«Вместе» — международный телекинофорум, Ялта.
 «Вместе» — телепередача, выходила на канале ОРТ с 1997 по 2000 год, с 2003 года выходит на канале «Мир».

Иное 
 Вместе (партия, Венгрия)

См. также 
 Вместе порознь — кинодрама, Китай, 2010 год. Режиссёр — Ван Цяньань.
 Вместе с командой — футбольный приз.